tatarski pohod na Europu
tatarski pohod na Poljsku
tatarski pohod na Ugarsku i Hrvatsku
Carmen miserabile (Carmen miserabile super Destructione Regni Hungariae per Tartaros facta - Tužna pjesma o tatarskom razaranju Kraljevstva Ugarskog), pjesma splitskog nadbiskupa magistra Rogerija
jugoistočni tatarski pohod ("Žuti križarski pohod"), pohod na Palestinu, Siriju, Iran, Egipat
tatarski pohod na Palestinu
tatarski pohod na Siriju
tatarsko osvajanje Kavkaza
rat Džučida i Hulaguida
tatarsko osvajanje Središnje Azije
tatarsko osvajanje Kine
tatarsko osvajanje Dalija
tatarsko osvajanje Južnog Songa
tatarsko osvajanje Xi Xiaa
tatarsko-jinski rat
bitke kod gorja Ehulina
Istočni Lao
Kasni Lao
prvi tatarski pohod na Japan
drugi tatarski pohod na Japan
tatarski pohod na Rus'
Zolotar'ovska bitka
bitka na rijeci Kalci
bitka na rijeci Šaju
bitka na luku Samare 1223./1224.
bitka za Bagdad 1258.
bitka kod Wadi al-Hazandara 1299.
bitka kod Köse Dağa 1243.
bitka kod Ain Jaluta
bitka na Legnici 1241.
tatarski pohod na Koreju
tatarski pohod na Vijetnam
tatarski pohod na Čampu
tatarski pohod na Javu
tatarsko osvajanje Anatolije
tatarsko osvajanje Burme
tatarsko osvajanje Povolške Bugarske
pohod Džebe i Subedeja